Manduca bezeichnet:
 Manduca, eine Schmetterlingsgattung
 eine Baby- und Kindertrage

Manduca ist der Familienname folgender Personen:
 Gustavo Manduca (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Jorge Manduca (* 1979), argentinischer Fußballspieler
 Julian Manduca (* 1958), maltesischer Umweltschützer